Пилипчу́к — поширене українське і білоруське прізвище, утворене від власного імені Пилип. Походить від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Відомі носії

А 
 Пилипчук Анатолій Петрович (1944—1997) — український футболіст радянських часів, гравець «Динамо» (Київ), «Шахтаря», «Дніпра», луганської «Зорі».

Б 
 Пилипчук Богдан Дмитрович (1924—1950) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА та Срібного хреста бойової заслуги УПА 1 класу.

В 
 Пилипчук Віталій Васильович (* 1986) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пилипчук Володимир Григорович (* 1960) — учений у галузі політології і права.
 Пилипчук Володимир Мефодійович (* 1948) — український політик, науковець, Народний депутат України І-ІІ скликань

Д 
 Пилипчук Дмитро Михайлович (1992—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

І 
 Пилипчук Ігор Мар'янович (1961—2009) — український політичний діяч, народний депутат України ІІІ скликання

М 
 Пилипчук Михайло Дмитрович — міський голова Харкова протягом 1998—2002 рр

О 
 Пилипчук Олег Ярославович (* 1947) — український зоолог та педагог

П 
 Пилипчук Павло Мар'янович — український спортивний журналіст, футбольний історик
 Пилипчук Петро Пилипович — — український правник; Голова Верховного Суду України (2011—2013).
 Пилипчук Пилип — український громадсько-політичний і державний діяч

Р 
 Пилипчук Ростислав Ярославович — український театрознавець, літературознавець, історик культури, педагог

С 
 Пилипчук Сергій Валерійович — український та російський футболіст, півзахисник.

Ю 
 Пилипчук Юрій Юрійович (1991—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Див. також 
 Філіпчук